Михаи́л Кондако́в:
 Кондаков, Михаил Елисеевич (1919—2005) — передовик производства, бригадир слесарей-сборщиков завода «Электрохимприбор» Свердловской области. Герой Социалистического Труда.
 Кондаков, Михаил Иванович (1920—2008) — советский деятель образования, президент АПН СССР (1981—1987), отец А. М. Кондакова.
 Кондаков, Михаил Николаевич (1898—1954) — советский конструктор артиллерийского вооружения.